Legio III puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio III Augusta, creada por Pansa en el 43 a. C., más tarde obtuvo el cognomen Augusta; Gordiano III la disolvió, posiblemente en el año 238, y Valeriano la reconstituyó en el 253. 
 Legio III Cyrenaica, creada por Marco Antonio.
 Legio III Diocletiana, creada por Diocleciano (284-305). 
 Legio III Flavia Salutis, creada por Constancio II (337-361). 
 Legio III Gallica, creada por Julio César en 49-48 a. C., más tarde obtuvo el cognomen Gálica; Heliogábalo la disolvió en el 220 y Gordiano III la reconstituyó posiblemente en el 238.
 Legio III Herculia, creada por Diocleciano. 
 Legio III Isaura, data de los tiempos de Probo (276-282). 
 Legio III Italica, creada por Marco Aurelio en el 168.
 Legio III Iulia Alpina, creada por Constante (337-350). 
 Legio III Parthica, creada por Septimio Severo en el 197.